Iwasaki bezeichnet:

 eine Gemeinde in der Präfektur Aomori: Iwasaki (Aomori)
 eine Gemeinde in der Präfektur Akita: Iwasaki (Akita) (heute: Yuzawa (Akita))
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Iwasaki (Han)

Iwasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Akiko Iwasaki (* 1970), japanisch-amerikanische Immunologin und Hochschullehrerin
 Fukuzō Iwasaki (1925–2012), japanischer Unternehmer
 Hidenori Iwasaki (* 1971), japanischer Komponist
 Hiromi Iwasaki (* 1958), japanische Sängerin
 Hiroshi Iwasaki (* 1953), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Iwasaki Hisaya (1865–1955), 3. Chef von Mitsubishi
 Keigo Iwasaki (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Kō Iwasaki (* 1944), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Iwasaki Koyota (1879–1945), 4. Chef von Mitsubishi
 Kyōko Iwasaki (* 1978), japanische Schwimmerin
 Masami Iwasaki (* 1971), japanischer Synchronsprecher
 Minako Iwasaki, japanische Illustratorin und Mangaka
 Mineko Iwasaki (* 1949), japanische Geisha
 Motoshi Iwasaki, japanischer Skispringer
 Ryuki Iwasaki (* 2000), japanischer Sprinter
 Sebastian Iwasaki (* 1991), polnischer Eiskunstläufer
 Iwasaki Seiichi (1895–1969), japanischer Unternehmer
 Shun’ichi Iwasaki (* 1926), japanischer Wissenschaftler
 Taku Iwasaki (* 1968), japanischer Komponist und Arrangeur
 Iwasaki Tamihei (1892–1971), japanischer Professor für Englisch
 Yasuyuki Iwasaki (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Iwasaki Yatarō (1835–1885), Gründer von Mitsubishi
 Yōhei Iwasaki (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yoshimi Iwasaki (* 1961), japanische Sängerin
 Yūto Iwasaki (* 1998), japanischer Fußballspieler